The Stunt Man est un film muet de Larry Semon sorti en 1927
 The Stunt Man est le titre original du film Le Diable en boîte sorti en 1980.